La casa della freccia (The House of the Arrow) – romanzo di A.E.W. Mason del 1924
 The House of the Arrow – film del 1930 diretto da Leslie S. Hiscott
 The House of the Arrow – film del 1940 diretto da Harold French
 The House of the Arrow – film del 1953 diretto da Michael Anderson